Moradillo hace referencia a varios artículos:

Botánica
Machaerium acutifolium

Localidades de la provincia de Burgos
Moradillo de Roa
Moradillo de Sedano
Moradillo del Castillo

Personas
Francisco Moradillo, arquitecto activo en Madrid durante la segunda mitad del s. XVIII
Juan Carlos Rad Moradillo, dirigente del partido castellanista Tierra Comunera.